Amerikai Egyesült Államok
Raynham (Észak-Karolina)
Raynham (Massachusetts)
Raynham Center (Massachusetts)